Sypher ist der Familienname folgender Personen:

 J. Hale Sypher (1837–1905), US-amerikanischer Politiker
 Lucy Johnston Sypher (1907–1990), US-amerikanische Kinderbuchautorin